City Hunter, japán manga
 City Hunter, 2011-es dél-koreai sorozat
 Jackie Chan: Városi vadász, angol címén City Hunter, 1993-as kínai film